Il singolare dell'Ericsson Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2001.

Andre Agassi ha battuto in finale Jan-Michael Gambill 7–6 (7–4), 6–1, 6–0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Ericsson Open 2001
ATP Tour 2001